La famille royale Teurura'i (prononcez Té-ou-rou-ra'i) est une dynastie polynésienne du  qui régna sur le royaume de Huahine et Maia'o de 1850 à 1895 et sur le royaume-uni de Raiatea et Tahaa de 1884 à 1888.

Cette dynastie tire son nom du premier roi de la lignée, le roi Teururai de Huahine.

Histoire de la dynastie 
Cette lignée a pour fondateur Ari'imate Teurura'i, chef à Huahine,  et son épouse la princesse Maerehia Tamatoa, fille morganatique du roi Tamatoa IV de Raiatea et Tahaa.

Il est le petit-fils, par sa mère, du chef et gouverneur Hauti'a de Huahine.

Intelligent et populaire, il utilise le mécontentement de la population envers la tyrannie du souverain régnant pour s'imposer et conquérir le pouvoir. Dès les débuts des hostilités entre ses partisans et les partisans de la reine au début de l'année 1850, le chef Ari'imate en sort vainqueur. Avec le soutien des principaux chefs de l'île ralliés à sa cause, la reine Teri'itari'a est déchue de son trône. La déposition de la reine met fin à la dynastie des Tamatoa alors régnante depuis la fin du .

Lorsque le chef Ari'imate est proclamé et couronné roi sous le nom de Teurura'i en 1852, l'île de Huahine est un royaume indépendant dont l'île de Maiao-Iti est une dépendance autonome.

En 1853, de nouvelles lois (qui s'ajoutent aux anciennes lois de l'île) intitulées  Lois du royaume de Teururai à Huahine et du royaume de Nanuaiterai à Maiao-iti sont promulguées pour marquer le début de son règne.

En 1883, de nouvelles lois sont promulguées en complément de celles de 1853 par Tehaapapa II, épouse du défunt roi Teururai. Toute l'organisation économique, politique et sociale obéit à ces lois. Ces lois du royaume de Huahine sont appliquées jusqu'à l'abolition de la monarchie. La justice française devient ensuite compétente pour l'île de Huahine et l'ensemble des Iles-Sous-Le-Vent en 1898.

Devenu roi en 1852, il renforce sa légitimité en cherchant des alliances matrimoniales prestigieuses pour ses enfants. Il marie ainsi :
 sa fille aînée la princesse Temari'i avec le prince héritier de Tahiti (futur Pomare V), 
 l'aîné de ses fils le prince Marama est marié à la fille aînée du roi de Rurutu,
 son fils cadet, le prince Ari'imate, est fiancé à une descendante de la prestigieuse famille des Tati de Papara.

La nouvelle dynastie régnante du royaume de Huahine se maintient au pouvoir jusqu'à ce que la reine Tehaapapa III accepte d'abdiquer le  en faveur de la France.

Souverains de la lignée Teurura'i 

On compte parmi ses membres, les souverains suivants:
 Ari'imate
 Régent Marama
 Tamatoa VI
 Teha'apapa II
 Teha'apapa III
 Teuhe I

Les titres de la famille royale 
La famille royale de Huahine rassemble les personnes qui sont liées de près au monarque régnant. Il n’y a pas de définition stricte de qui est ou de qui n'est pas membre de la famille royale, et différentes listes de membres peuvent être établies.

Le souverain régnant porte le titre de roi ou de reine (si c'est une femme) de Huahine, nom qui n'est toutefois utilisé que lors de la signature d'actes officiels en tant que titre de chef de l'État. Par exemple, on dira : le roi Teururai de Huahine.  Pour les documents privés, le souverain utilise son nom de règne ; pour le désigner en fonction de son pays, on dira : le roi Teurura'i ou Teururai Ari'i en langue tahitienne.

Le souverain reçoit, comme leurs cousins les monarques de Tahiti, le traitement de Majesté. 
On dira : Sa Majesté le roi (ou la reine) N (Nom du souverain) de Huahine, son équivalent en langue tahitienne est : Tona Hanahana Te Ari'i (Ari'i vahine si c'est une femme) o N (nom du souverain)  ou plus simplement T.H. Te Ari'i (Ari'i vahine si c'est une femme) o N (nom du souverain) .

Quant aux enfants légitimes du souverain, ils portent le titre de Prince (Princesse) de Huahine. Ils reçoivent indifféremment le traitement d'Altesse Royale ou d'Altesse. 
On dira : S.A. le prince (ou princesse) N de Huahine, son équivalent en tahitien serait :  Te Ari'i Hanahna Te Ari'i (Poti'i Ari'i si c'est une femme) N (Nom) no Huahine.

Les membres habituels 
La liste des membres de la famille royale est la suivante :
 le souverain (le roi ou la reine)
 le consort (l’épouse du roi ou époux de la reine)
 les anciens consorts (les veuves(fs) des souverains précédents(es))
 les fils et filles du souverain,
 les frères et sœurs du souverain.

La liste des membres à la veille de l'annexion de 1895 
 S.M.la reine Tehaapapa III
 S.A.R. le prince-consort Teri'i-te-vae-ara'i (époux de la reine)
 LL.AA.RR. le prince Marama et son épouse la princesse Tetuamarama
 S.A. la princesse Teanuinuiata Teurura'i (sœur de la reine)
 S.A. le prince Puarai (frère de la reine)
 S.A. le prince Teriiteporouarai (frère de la reine)
 S.A. la princesse Tamata-ura-ri'i (sœur de la reine)
 S.A. la princesse Tetuamarama Teurura'i (sœur de la reine)

Les membres de la famille royale de Raiatea et Tahaa, prince de Huahine 
 LL.MM. le roi Tamatoa VI et son épouse la reine Tetuanuimarama (oncle de la reine). 
Le prince Ari'imate Teurura'i est le dernier souverain du royaume-uni de Raiatea et Tahaa. 
Il y a régné sous le nom de Tamatoa Tautu de Raiatea. 
Lors de son abdication, il devient le chef de la famille royale de Raiatea et Tahaa. 
La couronne de Raiatea et Tahaa s'est transmise au sein de sa descendance dont la liste qui suit:
 S.A. le prince Tamatoa Teurura'i, Prince héritier de Raiatea. Il aurait régné sous le nom de Tamatoa VII si la monarchie n'avait pas été abolie.
 S.A. le prince Opuhara Pehupehu Teururai
 S.A. la princesse Tévahiné Ha'amoétua Teurura'i
 S.A. le prince Mahiné Ta'aroari'i Teurura'i
 S.A. la princesse Téri'imana'itera'i Teurura'i

Les autres membres de la famille royale de Huahine 
 S.A. le prince Teri'iteporouara'i a Teurura'i, prince royal (oncle de la reine)
 S.A. le prince Fatino Teurura'i, prince royal (oncle de la reine)
 S.A. la princesse Teri'inavahoro'a Teurura'i, princesse royale (tante de la reine)
 S.A. la princesse Tefa'aoravahiné Teurura'i, princesse royale (tante de la reine)

Les anciens membres de la famille royale 
 S.A. la princesse Temarii Teuhe a Teururai, princesse royale, ancienne reine de Huahine, décédée en 1891 en exil à Tahiti (tante de la reine)
 S.A. la princesse Turaiari'i a Teururai, princesse royale, décédée en 1892 (tante de la reine)

La famille Teurura'i depuis la fin de la monarchie 
L'ancienne famille royale est toujours représentée de nos jours; ses membres actuels résident pour la plupart entre l'île de Huahine et celle de Tahiti.
Un aperçu généalogique détaillé se trouve sur le site Geneanet

Voir aussi 
Famille Pomare

Bibliographies 
 Jean-François Bare, Tahiti, les temps et les pouvoirs. Pour une anthropologie historique du Tahiti post-européen, Paris, ORSTOM, 543 p.
 Eugène Hanni, Trois ans chez les Canaques. Odyssée d'un Neuchâtelois autour du monde, Lausanne, Payot & C° Editeurs, 342p.
 Teuira Henry, Tahiti aux temps anciens (traduction française de Bertrand Jaunez, Paris, Musée de l'Homme, Société des Océanistes, 671p. (édition originale Ancient Tahiti, Honolulu 1928). 
 Bruno Saura, Huahine aux temps anciens, Cahiers du Patrimoine [Savoirs et traditions] et Tradition orale, édition 2006.
 Raoul Teissier, Chefs et notables au temps du protectorat: 1842 - 1880, Société des Études Océaniennes, réédition de 1996.

Références 

Souverain polynésien
Îles Sous-le-Vent